

Religia 
 Kantor – osoba

Architektura 
 Kantor Krzyżanowskiego

Miejsca i miejscowości 
 Kantor – miejsce wymiany walut;
 Kantor – miejsce wydawnictw oświatowych;
 Kantor – osada leśna w woj. lubelskim, w gminie Łuków.

Osoby 
 Marian Kantor – nauczyciel, żołnierz Legionów Polskich, publicysta, ojciec Tadeusza;
 Tadeusz Kantor – polski reżyser teatralny, malarz, scenograf, grafik.